Sir Fiatau Penitala Teo, né le  sur l'atoll de Funafuti et décédé le  à Funafuti, fut le premier gouverneur général des Tuvalu du  au .

Biographie 

Teo a été le premier gouverneur général de Tuvalu , représentant SM la reine Elizabeth II , chef de l'État à Tuvalu . Il a servi du  au . En tant que gouverneur général, il a supervisé le premier changement intervenu dans le gouvernement post-indépendance de Tuvalu en 1981.

Après avoir quitté ses fonctions de gouverneur général en 1986, Sir Tupua Leupena a succédé à Teo.

Sir Fiatau Penitala Teo est décédé à Funafuti en 1998.

Son fils Samuelu Teo a représenté Niutao au Parlement de 1998 à 2006. Samuelu Teo a de nouveau été élu représentant de Niutao aux élections générales de Tuvalu en 2015.

Références 

Naissance aux Tuvalu
Naissance en juillet 1911
Décès en novembre 1998
Gouverneur général des Tuvalu
Décès à 87 ans